Regering-Ayrault I, Franse regering van 16 mei tot 18 juni 2012
Regering-Ayrault II, Franse regering van 18 juni 2012 tot 31 augustus 2014